Alastor se poate referi la:
 Ἀλάστωρ un epitet al lui Zeus (mitologia greacă) conform lui Hesychius lui Alexandria
 Alastor (mitologia greacă), fiul lui Neleus și Chloris, fratele lui era Nestor din Gerenia
Alastor (serie de romane) - un roi stelar imaginar, pe ale cărui planete are loc acțiunea din povestirile lui Jack Vance grupate în ciclul omonim: Trullion – Alastor 2262; Marune – Alastor 933; Wyst – Alastor 1716.
 Alastor, în demonologia creștină, a ajuns să fie considerat un fel de entitate care posedă. El a fost comparat cu Nemesis. Numele Alastor a fost, de asemenea, utilizat ca un termen generic pentru o clasă de spirite rele.

Referințe

Bibliografie
Cristian Ionescu  & Mihaela  Ionescu – Mic glosar de teme și noțiuni science fiction, în Jurnal SF, pag. 3, nr. 06

Mitologia greacă
Sisteme solare fictive
Planete fictive
Jack Vance